Ольштын:

 Ольштын — город на севере Польши в центре Варминьско-Мазурского воеводства.
 Ольштын — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Ченстоховский повят, Силезское воеводство.
 Ольштын — памятник средневековой крепостной архитектуры Польши.